National Heroes Stadium est un stade de football situé en Zambie dans la ville de Lusaka.

Il a ouvert en 2014 et il a une capacité de 60 000 places. Sa construction a démarré en 2011.

Le stade accueille les matchs à domicile de l'équipe de Zambie.

Histoire

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 2014
Stade multifonction en Zambie
Stade de football en Zambie
Stade d'athlétisme en Zambie
Sport à Lusaka